NGU kan syfta på:

NGU
  NGU-Nästa generations ubåt – arbetsnamnet på en ubåtstyp som är under utveckling av Kockums
 NGU – en norsk statlig myndighet, se Norges geologiske undersøkelse